

Sigle 
 Radio Canada International
 Radio Cina Internazionale
 Résonance Cyclotron Ionique – tecnica francese di arricchimento dell'uranio

Musica 
 RCI Records – casa discografica statunitense